Заполя́нский — посёлок Бигильдинского сельского поселения Данковского района Липецкой области.

Возник не позднее 1932 года, когда в нём проживали 150 человек.

Название — по местоположению за поляной .

Население

Примечания 

Населённые пункты Данковского района